Пітер Вотерфілд — британський стрибун у воду
 1645 Вотерфілд — астероїд